Wehrenpfennig ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Wehrenpfennig (1882–1972), österreichische Opernsängerin (Alt/Sopran) und Gesangspädagogin, siehe Helene Wildbrunn
 Hermann Wehrenpfennig (1822–1881), österreichischer Architekt, siehe Hermann Wehrenfennig
 Wilhelm Wehrenpfennig (1829–1900), deutscher Publizist, Beamter und Politiker

Siehe auch:

 Wehrenfennig